Dardania – regione storica dell'Asia minore
 Dardania – regione storica dei Balcani
 Dardania – nella mitologia romana, la spada di Enea
 Diocesi di Dardano (in latino Dioecesis Dardania) – sede soppressa del patriarcato di Costantinopoli e sede titolare della Chiesa cattolica